Colpo alla nuca (Marche ou crève) – film del 1959 diretto da Georges Lautner
 Colpo alla nuca  o Non ti voltare (Never Look Back) – romanzo di Mignon Good Eberhart del 1951
 Colpo alla nuca – libro di Sergio Lenci del 1988